La Delta Ethniki 2004-2005 è la 23ª edizione del campionato greco di calcio di quarto livello.

Gruppo 1

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 2005-2006
      Retrocesse nei Campionati regionali 2005-2006

Gruppo 2

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 2005-2006
      Retrocesse nei Campionati regionali 2005-2006

Gruppo 3

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 2005-2006
      Retrocesse nei Campionati regionali 2005-2006

Gruppo 4

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 2005-2006
      Retrocesse nei Campionati regionali 2005-2006

Gruppo 5

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 2005-2006
      Retrocesse nei Campionati regionali 2005-2006

Gruppo 6

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 2005-2006
      Retrocesse nei Campionati regionali 2005-2006

Gruppo 7

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 2005-2006
      Retrocesse nei Campionati regionali 2005-2006

Gruppo 8

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 2005-2006
      Retrocesse nei Campionati regionali 2005-2006

Gruppo 9

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 2005-2006
      Retrocesse nei Campionati regionali 2005-2006

Gruppo 10

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 2005-2006
      Retrocesse nei Campionati regionali 2005-2006

Note

Campionato greco di calcio
Calcio nel 2004
Calcio nel 2005